Blatnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Třebíč, siehe Blatnice
Gemeinde im Okres Plzeň-sever, siehe Blatnice u Nýřan
Gemeinde im Okres Hodonín, siehe Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice, Ortsteil von Maleč, Okres Havlíčkův Brod
Blatnice, Ortsteil von Pojbuky, Okres Tábor
Blatnice, rechter Zufluss zur Želetavka